«Secrets of the Magick Grimoire» — дев'ятий студійний альбом італійського фольк-метал/павер-метал-гурту Elvenking. Реліз відбувся 10 листопада 2017 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Дамна — вокал
 Айдан — гітара
 Рафаель — гітара
 Якоб — бас-гітара
 Ланкс — барабан
 Летьєн — скрипка

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Elvenking 
 Альбом на metal-archives.com 

Альбоми Elvenking